Il doppio del San Diego Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick e Jill Hetherington erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Gretchen Magers e Robin White.

Elise Burgin e Rosalyn Fairbank hanno battuto in finale 4–6, 6–3, 6–3 Gretchen Magers e Robin White.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (primo turno)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1989